Ронин може да се отнася за:
 ронин, свободен самурай във феодална Япония;
 „Ронин“, филм на режисьора Джон Франкенхаймер от 1998 година, с участието на Робърт де Ниро и Жан Рено;